Murder by Numbers steht für:

 Murder by Numbers (Lied), Lied von The Police (1983)
 Murder by Numbers, Originaltitel des Thrillers Mord nach Plan von Barbet Schroeder (2002)